Il Gran Premio Superstars di Hockenheim 2010 è la quinta prova delle Superstars Series 2010. Questo appuntamento vale esclusivamente per il Campionato Internazionale e per la GT Sprint.

Cambiamenti rispetto a Portimão

Superstars Series
Dopo una gara di assenza, Francesco Ascani e Kristian Ghedina tornano alla guida delle loro BMW M3 E90 della Movisport;
Torna anche Michela Cerruti, sulla Mercedes C63 AMG di Romeo Ferraris;
Ritorno pure per la Cadillac di Roberto Del Castello della Santucci Motorsport;
Matteo Meneghello sale sulla Jaguar della Ferlito Motors al posto di Ivan Tramontozzi, che aveva corso a Vallelunga;
In casa Swiss Team, Sandro Bettini e Andrea Chiesa non corrono più in equipaggio, ma da soli;
David Baldi sostituisce Francesco Sini sulla Mercedes della CAAL Racing.

GT Sprint
Antonio e Sabino de Castro ritornano in gara, ma non più nella classe GT2, bensì nella GTS;
Fabrizio Armetta sostituisce Marco Cioci sulla Corvette C6R della Scuderia 22, in equipaggio con Carlo Graziani;
Alla Scuderia La.Na. Gianni Checcoli torna a correre da solo dopo aver condiviso l'auto prima con Michele Merendino e poi con Giovanni Bassetti.

Superstars Series

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

GT Sprint

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

Classifiche

Classifica Internazionale

Classifica GT Sprint

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series